Las Colonias (departement), een departement in de Argentijnse provincie Santa Fe
Las Colonias (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas